Terra Nostra, roman de Carlos Fuentes ;
 Terra Nostra, feuilleton télévisé brésilien.
 Terra Nostra, chaîne canadienne de boutiques de vêtements unisexes, faisant autrefois partie du Groupe Marie Claire Inc..
 Terra Nostra, marque commerciale collective de pommes de terre en Belgique